Альтов — єврейське прізвище.

Це прізвище носять:

 Генріх Альтов (справжнє ім'я Альтшулер Генріх Саулович) (1926—1998) — російськомовний азербайджанський радянський, пізніше російський письменник-фантаст та винахідник, автор теорії розв'язання винахідницьких задач.(
 Семен Альтов (справжнє ім'я Семен Теодорович Альтшулер) (*1945) — російський і радянський письменник-сатирик.

Єврейські прізвища